Сезон ФК «Олександрія» 2020—2021 — 9-й сезон ФК «Олександрії» у вищому дивізіоні українського чемпіонату. Олександрійці виступають в Прем'єр-лізі та Кубку України.

Склад команди

Трансфери

Прийшли

Пішли

Передсезонні та товариські матчі

Змагання

Усі турніри

Прем'єр-ліга 

|}

Результати матчів

Результати по раундах

Матчі

Кубок України

Статистика

Матчі та голи 

|-
! colspan=16 style=background:#dcdcdc; text-align:center| Воротарі

|-
! colspan=16 style=background:#dcdcdc; text-align:center| Захисники

|-
! colspan=16 style=background:#dcdcdc; text-align:center| Півзахисники 

|-
! colspan=16 style=background:#dcdcdc; text-align:center| Нападники

|-
! colspan=16 style=background:#dcdcdc; text-align:center| Гравці, які залишили команду по ходу сезону

 
Останнє оновлення: 9 травня 2021

Бомбардири 

Останнє оновлення: 9 травня 2021

Сухі матчі 

Останнє оновлення: 9 травня 2021

Дисциплінарні порушення 

Останнє оновлення: 9 травня 2021

Відвідуваність матчів 

Останнє оновлення: 9 травня 2021

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт клубу
Сезони ФК «Олександрія»
Українські футбольні клуби в сезоні 2020–2021